Ясный — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Ясный, Александр Маркович (1903—1945) — советский поэт.
 Ясный, Георгий Владимирович (1918—1988) — русский советский прозаик и спортивный журналист.
 Ясный, Наум Михайлович (1883—1967) — американский экономист.

Топоним 
 Белоруссия
 Ясный — посёлок в Кировском районе Могилёвской области.
 
 Россия
 Ясный — посёлок в Зейском районе Амурской области.
 Ясный — посёлок в Пинежском районе Архангельской области.
 Ясный — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Ясный — посёлок в составе города Чита Забайкальского края.
 Ясный — хутор в Конышёвском районе Курской области.
 Ясный — посёлок в Советском районе Марий Эл.
 Ясный — город в Ясненском районе Оренбургской области.
 Ясный — посёлок в Багаевском районе Ростовской области.
 Ясный — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Ясный — посёлок в Туркменском районе Ставропольского края.
 Ясный — посёлок в Шпаковском районе Ставропольского края.
 Ясный — посёлок в Кимовском районе Тульской области.
 Ясный — посёлок в Плавском районе Тульской области.

Другое 
 Ясный — российский космодром в Ясненском районе Оренбургской области.
 Ясный — военный аэродром в Оренбургской области.
 Ясный — международный аэропорт на острове Итуруп.

См. также 
 Ясный Бор
 Ясный проезд
 Ясный пруд
 Ясный Уголок
 
 
 Ясная Поляна
 Море Ясности